Bouchet & Rocroi, 2005 é atualmente o principal sistema de classificação de gastrópodes utilizado por especialistas. Este sistema taxonômico foi apresentado em um artigo chamado "Classificação e Nomenclatura de Famílias de Gastrópodes" (em inglês: "Classification and Nomenclator of Gastropod Families"), publicado no jornal Malacologia em 2005  escrito em colaboração com J. Frýda, B. Hausdorf, W. Ponder, Á. Valdés e A. Warén. 

Esta classificação suplantou a taxonomia elaborada por Ponder & Lindberg, 1997, sendo atualmente considerada a mais próxima de representar a história evolutiva do filo Mollusca em sua totalidade, apesar do fato de que alguns malacologistas ainda estão sendo obrigados a utilizar uma classificação híbrida entre a taxonomia tradicional de Lineu e os trabalhos e revisões mais recentes baseados em pesquisa molecular.

No passado, a taxonomia de gastrópodes era grandemente baseada nas características morfológicas dos taxa (ou táxons), mas avanços recentes têm se embasado mais em sequências de DNA e RNA. Isso tornou a classificação e hierarquia taxonômica tradicionais um tanto controversas, e os debates sobre o assunto devem alongar-se por mais algum tempo.

A classificação proposta por Bouchet e Rocroi pretende reconciliar os avanços nas pesquisas recentes incluindo clados não-classificados para os taxa acima do nível de superfamília (substituindo os níveis subordem, ordem, superordem e subclasse), enquanto permanece utilizando a taxonomia tradicional para os taxa abaixo de superfamília. Assim, 611 famílias são reconhecidas como válidas. Destas, 202 são exclusivamente fósseis, indicadas abaixo com o símbolo †.

Onde quer que a monofilia não tenha sido ainda testada, ou onde um táxon tradicional de gastrópodes tenha sido mudado para parafilético ou polifilético, o termo "grupo" ou "grupo informal" é utilizado.

A classificação de famílias em subfamílias é frequentemente confusa e ainda não foi totalmente sistematizada; deve, pois, seguir a melhor hipótese possível.

A publicação Bouchet & Rocroi (2005) também inclui uma nomenclatura de aproximadamente 2400 taxa supragenéricos de gastrópodes, indo de subtribo até superfamília. Uma referência bibliográfica completa é providenciada para cada táxon; esta inclui nome do(s) autor(es), a publicação original, data de publicação, gênero típico (ou seja, o gênero que deu nome ao táxon), status do táxon e reconhecimento do mesmo sob as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, da sigla em inglês).

Clados principais, grupos e grupos informais 

Taxonomia em fomato de cladograma:

O formato em lista utilizado abaixo deixa claro quais taxa são denominados "grupos" e quais são "grupos informais":

 Moluscos do Paleozóico com posição sistemática incerta (incertae sedis)
 Clado Patellogastropoda	
 Clado Vetigastropoda
 Clado Cocculiniformia	
 Clado Neritimorpha	
Neritimorpha do Paleozóico com posição sistemática incerta
Clado †Cyrtoneritimorpha	
Clado Cycloneritimorpha	
 Clado Caenogastropoda	
Caenogastropoda com posição sistemática incerta	
Grupo informal Architaenioglossa	
Clado Sorbeoconcha	
Clado Hypsogastropoda
Clado Littorinimorpha	
Grupo informal Ptenoglossa	
Clado Neogastropoda	
Clado Heterobranchia	
Grupo informal Heterobranchia inferiores	
Grupo informal Opisthobranchia	
Clado Cephalaspidea	
Clado Thecosomata	
Clado Gymnosomata	
Clado Aplysiomorpha	
Group Acochlidiacea	
Clado Sacoglossa	
Group Cylindrobullida	
Clado Umbraculida	
Clado Nudipleura	
Clado Pleurobranchomorpha	
Clado Nudibranchia
Clado Euctenidiacea	
Clado Dexiarchia	
Clado Pseudoeuctenidiacea
Clado Cladobranchia
Clado Euarminida	
Clado Dendronotida	
Clado Aeolidida	
Grupo informal Pulmonata	
Grupo informal Basommatophora
Clado Eupulmonata
Clado Systellommatophora	
Clado Stylommatophora
Clado Elasmognatha	
Clado Orthurethra	
Grupo informal Sigmurethra

Taxonomia 

Na seguinte lista, mais detalhada, os taxa de superfamília e família constam como "sub-seções". Os nomes de clados têm sua hierarquia indicada pelo tamanho da letra utilizada em seus nomes. Para uma melhor visualização de sua hierarquia, veja a lista acima.

Moluscos do Paleozóico com posição sistemática incerta
(existem apenas como fósseis)

Posição incerta (Gastropoda ou Monoplacophora)

 Não associados a uma superfamília:
 † Khairkhaniidae
 † Ladamarekiidae
 † Metoptomatidae
 † Patelliconidae
 † Protoconchoididae
 Archinacelloidea
 † Archinacellidae
 † Archaeopragidae
 Pelagielloidea
 † Pelagiellidae
 † Aldanellidae
 Scenelloidea
 † Scenellidae
 † Coreospiridae
 † Igarkiellidae
 Yochelcionelloidea
 † Yochelcionellidae
 † Stenothecidae
 † Trenellidae

Conchas com rotação isotrófica de posição incerta (Gastropoda ou Monoplacophora) 

 Bellerophontoidea
 † Bellerophontidae
 † Bucanellidae
 † Bucaniidae
 † Euphemitidae
 † Pterothecidae
 † Sinuitidae
 † Tremanotidae
 † Tropidodiscidae

Conchas com rotação anisotrófica de posição incerta (Gastropoda?) 

 Euomphaloidea
 † Euomphalidae
 † Helicotomidae
 † Lesueurillidae
 † Omphalocirridae
 † Omphalotrochidae
 Macluritoidea
 † Macluritidae

Taxa basais que certamente pertencem a Gastropoda
(existem apenas como fósseis)

 Não associados a uma superfamília:
 † Anomphalidae
 † Codonocheilidae
 † Crassimarginatidae
 † Holopeidae
 † Isospiridae
 † Opisthonematidae
 † Paraturbinidae
 † Planitrochidae
 † Pragoserpulinidae
 † Pseudophoridae
 † Raphistomatidae
 † Rhytidopilidae
 † Scoliostomatidae
 † Sinuopeidae
 Clisospiroidea
 † Clisospiridae
 † Onychochilidae
 Loxonematoidea
 † Loxonematidae
 † Palaeozygoleuridae
 Ophiletoidea
 † Ophiletidae
 Straparollinoidea
 † Straparollinidae
 Trochonematoidea
 † Trochonematidae
 † Lophospiridae

Clado Patellogastropoda 

Superfamília Patelloidea
Família Patellidae
SuperFamília Nacelloidea
Família Nacellidae
Superfamília Lottioidea
Família Lottiidae
Família Acmaeidae
Família Lepetidae
Superfamília Neolepetopsoidea
Família Neolepetopsidae
 † Família Daminilidae
 † Família Lepetopsidae

Clado Vetigastropoda 

Não associados a uma superfamília:
Família Ataphridae
Família Pendromidae
 † Família Schizogoniidae
Superfamília †Amberleyoidea
 † Família Amberleyidae
 † Família Nododelphinulidae
Superfamília †Eotomarioidea
 † Família Eotomariidae
 † Família Gosseletinidae
 † Família Luciellidae
 † Família Phanerotrematidae
Superfamília Fissurelloidea
Família Fissurellidae
Superfamília Haliotoidea
Família Haliotidae
 † Família Temnotropidae
Superfamília Lepetelloidea
Família Lepetellidae
Família Addisoniidae
Família Bathyphytophilidae
Família Caymanabyssiidae
Família Cocculinellidae
Família Osteopeltidae
Família Pseudococculinidae
Família Pyropeltidae
Superfamília Lepetodriloidea
Família Lepetodrilidae
Família Clypiosectidae
Família Sutilizonidae
Superfamília †Murchisonioidea
 † Família Murchisoniidae
 † Família Cheeneetnukiidae
 † Família Hormotomidae
Superfamília Neomphaloidea
Família Neomphalidae
Família Melanodrymiidae
Família Peltospiridae
Superfamília Pleurotomarioidea
Família Pleurotomariidae
 † Família Catantostomatidae
 † Família Kittlidiscidae
 † Família Phymatopleuridae
 † Família Polytremariidae
 † Família Portlockiellidae
 † Família Rhaphischismatidae
 † Família Trochotomidae
 † Família Zygitidae
Superfamília †Porcellioidea
 † Família Porcelliidae
 † Família Cirridae
 † Família Discohelicidae
 † Família Pavlodiscidae
Superfamília Scissurelloidea
Família Scissurellidae
Família Anatomidae
Superfamília Seguenzioidea
Família Seguenziidae
Família Chilodontidae
 † Família Eucyclidae
 † Família Laubellidae
Superfamília Trochoidea
Família Trochidae
Família Calliostomatidae
 † Família Elasmonematidae
 † Família Eucochlidae
 † Família Microdomatidae
 † Família Proconulidae
Família Solariellidae
 † Família Tychobraheidae
 † Família Velainellidae
Superfamília Turbinoidea
Família Turbinidae
Família Liotiidae
Família Phasianellidae

Clado Cocculiniformia 

Superfamília Cocculinoidea
Família Cocculinidae
Família Bathysciadiidae

Clado Neritimorpha  (= Neritopsina)

Contém os Neritimorpha de posição incerta do Paleozóico e os clados Cyrtoneritimorpha e Cycloneritimorpha

Não associados a uma superfamília:
 † Família Craspedostomatidae
 † Família Pragoscutulidae
Superfamília Nerrhenoidea
 † Família Nerrhenidae
Superfamília Oriostomatoidea
 † Família Oriostomatidae
 † Família Tubinidae
Superfamília Palaeotrochoidea
 † Família Palaeotrochidae
Superfamília Platyceratoidea
 † Família Platyceratidae

Clado Cyrtoneritimorpha 
 † Família Orthonychiidae
 † Família Vltaviellidae

Clado Cycloneritimorpha 

Superfamília Helicinoidea
Família Helicinidae
 † Família Dawsonellidae
 † Família Deaniridae
Família Neritiliidae
Família Proserpinellidae
Família Proserpinidae
Superfamília Hydrocenoidea
Família Hydrocenidae
Superfamília Neritoidea
Família Neritidae
Família Phenacolepadidae
 † Família Pileolidae
Superfamília Neritopsoidea
Família Neritopsidae
 † Família Cortinellidae
 † Família Delphinulopsidae
 † Família Plagiothyridae
 † Família Pseudorthonychiidae
Família Titiscaniidae
Superfamília Symmetrocapuloidea
 † Família Symmetrocapulidae

Clado Caenogastropoda 

Contém os Caenogastropoda de posição sistemática incerta, o grupo informal Architaenioglossa e os clados Sorbeoconcha e Hypsogastropoda

Caenogastropoda de posição sistemática incerta
 † Família Plicatusidae
 † Família Spanionematidae
 † Família Spirostylidae
Superfamília Acteoninoidea
 † Família Acteoninidae
 † Família Anozygidae
 † Família Soleniscidae
Superfamília Dendropupoidea
 † Família Dendropupidae
 † Família Anthracopupidae
Superfamília Paleostyloidea
 † Família Palaeostylidae
 † Família Goniasmatidae
 † Família Pithodeidae
Superfamília Peruneloidea
 † Família Perunelidae
 † Família Chuchlinidae
 † Família Imoglobidae
 † Família Sphaerodomidae
Superfamília Pseudomelanioidea
 † Família Pseudomelaniidae
 † Família Trajanellidae
Superfamília Subulitoidea
 † Família Subulitidae
 † Família Ischnoptygmatidae
 Grau - grupo Zygopleuróide
 † Família Zygopleuridae
 Família Abyssochrysidae
 † Família Polygyrinidae
 † Família Protoculidae
 Família Provannidae
 † Família Pseudozygopleuridae

Grupo informal Architaenioglossa 

Superfamília Ampullarioidea
Família Ampullariidae
 † Família Naricopsinidae
Superfamília Cyclophoroidea
Família Cyclophoridae
Família Aciculidae
Família Craspedopomatidae
Família Diplommatinidae
 † Família Ferussinidae
Família Maizaniidae
Família Megalomastomatidae
Família Neocyclotidae
Família Pupinidae
Superfamília Viviparoidea
Família Viviparidae
 † Família Pliopholygidae

Clado Sorbeoconcha 

Não associados a uma superfamília:
 † Família Acanthonematidae
 † Família Canterburyellidae
 † Família Prisciphoridae
Superfamília Cerithioidea
Família Cerithiidae
Família Batillariidae
 † Família Brachytrematidae
 † Família Cassiopidae
Família Dialidae
Família Diastomatidae
 † Família Eustomatidae
 † Família Ladinulidae
 † Família Lanascalidae
 Família Litiopidae
 † Família Madraxidae
Família Melanopsidae
  † Família Metacerithiidae
Família Modulidae
Família Pachychilidae
Família Paludomidae
Família Planaxidae
Família Pleuroceridae
 † Família Popenellidae
Família Potamididae
 † Família Procerothiidae
 † Família Prostyliferidae
 † Família Propupaspiridae
Família Scaliolidae
Família Siliquariidae
 † Família Terebrellidae
Família Thiaridae
Família Turritellidae
SuperFamília Campaniloidea
Família Campanilidae
Família Ampullinidae
Família Plesiotrochidae
 † Família Trypanaxidae

Clado Hypsogastropoda 

Contém os clados Littorinimorpha, Neogastropoda e o grupo informal Ptenoglossa.
Não associados a uma superfamília
 † Família Coelostylinidae
 † Família Maturifusidae
 † Família Pommerozygiidae
 † Família Settsassiidae

Clado Littorinimorpha 

Superfamília Calyptraeoidea
Família Calyptraeidae
Superfamília Capuloidea
Família Capulidae
Superfamília Cingulopsoidea
Família Cingulopsidae
Família Eatoniellidae
Família Rastodentidae
Superfamília Cypraeoidea
Família Cypraeidae
Família Ovulidae
Superfamília Ficoidea
Família Ficidae
Superfamília Littorinoidea
Família Littorinidae
 † Família Bohaispiridae
Família Pickworthiidae
Família Pomatiidae
 † Família Purpurinidae
Família Skeneopsidae
 † Família Tripartellidae
Família Zerotulidae
Superfamília Naticoidea
Família Naticidae
Superfamília Pterotracheoidea
Família Pterotracheidae
Família Atlantidae
 † Família Bellerophinidae
Família Carinariidae
Superfamília Rissooidea
Família Rissoidae
Família Amnicolidae
Família Anabathridae
Família Assimineidae
Família Barleeiidae
Família Bithyniidae
Família Caecidae
Família Calopiidae
Família Cochliopidae
Família Elachisinidae
Família Emblandidae
Família Epigridae
Família Falsicingulidae
Família Helicostoidae
Família Hydrobiidae
Família Hydrococcidae
Família Iravadiidae
Família Lithoglyphidae
 † Família Mesocochliopidae
Família Moitessieriidae
 † Família Palaeorissoinidae
Família Pomatiopsidae
Família Stenothyridae
Família Tornidae
Família Truncatellidae
Superfamília Stromboidea
Família Strombidae
Família Aporrhaidae
 † Família Colombellinidae
 † Família Pugnellidae
Família Seraphsidae
Família Struthiolariidae
 † Família Thersiteidae
 † Família Tylostomatidae
Superfamília Tonnoidea
Família Tonnidae
Família Bursidae
Família Laubierinidae
Família Personidae
Família Pisanianuridae
Família Ranellidae
Superfamília Vanikoroidea
Família Vanikoridae
Família Haloceratidae
Família Hipponicidae
 † Família Omalaxidae
Superfamília Velutinoidea
Família Velutinidae
Família Triviidae
Superfamília Vermetoidea
Família Vermetidae
Superfamília Xenophoroidea
Família Xenophoridae
 † Família Lamelliphoridae

Grupo informal Ptenoglossa 

Superfamília Epitonioidea
Família Epitoniidae
Família Janthinidae
Família Nystiellidae
Superfamília Eulimoidea
Família Eulimidae
Família Aclididae
Superfamília Triphoroidea
Família Triphoridae
Família Cerithiopsidae
Família Newtoniellidae

Clado Neogastropoda 

Não associados a uma superfamília:
 † Família Johnwyattiidae
 † Família Perissityidae
 † Família Sarganidae
 † Família Speightiidae
 † Família Taiomidae
 † Família Weeksiidae
Superfamília Buccinoidea
Família Buccinidae
Família Colubrariidae
Família Columbellidae
Família Fasciolariidae
Família Nassariidae
Família Melongenidae
Superfamília Muricoidea
Família Muricidae
Família Babyloniidae
Família Costellariidae
Família Cystiscidae
Família Harpidae
Família Marginellidae
Família Mitridae
 † Família Pholidotomidae
Família Pleioptygmatidae
Família Strepsiduridae
Família Turbinellidae
Família Volutidae
Família Volutomitridae
Superfamília Olivoidea
Família Olividae
Família Olivellidae
Superfamília Pseudolivoidea
Família Pseudolividae
Família Ptychatractidae
Superfamília Conoidea
Família Conidae
Família Clavatulidae
Família Drilliidae
Família Pseudomelatomidae
Família Strictispiridae
Família Terebridae
Família Turridae
Superfamília Cancellarioidea
Família Cancellariidae

Clado Heterobranchia 

Contém os grupos informais Heterobranchia, Opisthobranchia e Pulmonata

Grupo informal "Heterobranchia inferiores" (= Allogastropoda) 

Não associados a uma superfamília:
 Família Cimidae
 † Família Dolomitellidae
 † Família Heterosubulitidae
 † Família Kuskokwimiidae
 † Família Misurinellidae
Família Orbitestellidae
Família Tjaernoeiidae
Família Xylodisculidae
Superfamília Acteonoidea
Família Acteonidae
 † Família Acteonellidae
Família Aplustridae
Família Bullinidae
 † Família Zardinellidae
Superfamília Architectonocoidea
Família Architectonicidae
 † Família Amphitomariidae
 † Família Cassianaxidae
Superfamília Glacidorboidea
Família Glacidorbidae
Superfamília Mathildoidea
Família Mathildidae
 † Família Ampezzanildidae
 † Família Anoptychiidae
 † Família Gordenellidae
 † Família Tofanellidae
 † Família Trachoecidae
Superfamília Nerineoidea
 † Família Nerineidae
 † Família Ceritellidae
 † Família Nerinellidae
Superfamília Omalogyroidea
Família Omalogyridae
 † Família Studraxidae
Superfamília Pyramidelloidea
Família Pyramidellidae
Família Amathinidae
 † Família Heteroneritidae
Família Murchisonellidae
Superfamília Ringiculoidea
Família Ringiculidae
Superfamília Rissoelloidea
Família Rissoellidae
Superfamília Streptacidoidea
 † Família Streptacididae
 † Família Cassianebalidae
Superfamília Valvatoidea
Família Valvatidae
Família Cornirostridae
Família Hyalogyrinidae
 † Família Provalvatidae

Grupo informal Opisthobranchia 

Contém os clados Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura e os grupos Acochlidiacea e Cylindrobullida.

Clado Cephalaspidea 

Superfamília Bulloidea
Família Bullidae
Superfamília Diaphanoidea
Família Diaphanidae
Família Notodiaphanidae
Superfamília Haminoeoidea
Família Haminoeidae
Família Bullactidae
Família Smaragdinellidae
Superfamília Philinoidea
Família Philinidae
Família Aglajidae
Família Cylichnidae
Família Gastropteridae
Família Philinoglossidae
Família Plusculidae
Família Retusidae
Superfamília Runcinoidea
Família Runcinidae
Família Ilbiidae

Clado Thecosomata 

Superfamília Cavolinioidea
Família Cavoliniidae
Família Limacinidae
 † Família Sphaerocinidae
Superfamília Cymbulioidea
Família Cymbuliidae
Família Desmopteridae
Família Peraclidae

Clado Gymnosomata 

Superfamília Clionoidea
Família Clionidae
Família Cliopsidae
Família Notobranchaeidae
Família Pneumodermatidae
Superfamília Hydromyloidea
Família Hydromylidae
Família Laginiopsidae

Clado Aplysiomorpha (= Anaspidea) 

Superfamília Aplysioidea
Família Aplysiidae
Superfamília Akeroidea
Família Akeridae

Grupo Acochlidiacea 

Superfamília Acochlidioidea
Família Acochlidiidae
Superfamília Hedylopsoidea
Família Hedylopsidae
Família Ganitidae
Família Livorniellidae
Família Minicheviellidae
Família Parhedylidae
Família Tantulidae
Superfamília Palliohedyloidea
Família Palliohedylidae
Superfamília Strubellioidea
Família Strubelliidae
Família Pseudunelidae

Clado Sacoglossa

SubClado Oxynoacea 

Superfamília Oxynooidea
Família Oxynoidae
Família Juliidae
Família Volvatellidae

Subclado Placobranchacea 

Superfamília Placobranchoidea
Família Placobranchidae
Família Boselliidae
 † Família Platyhedylidae
Superfamília Limapontioidea
Família Limapontiidae
Família Caliphyllidae
Família Hermaeidae

Grupo Cylindrobullida 

Superfamília Cylindrobulloidea
Família Cylindrobullidae

Clado Umbraculida 

Superfamília Umbraculoidea
Família Umbraculidae
Família Tylodinidae

Clado Nudipleura

Subclado Pleurobranchomorpha 

Superfamília Pleurobranchoidea
Família Pleurobranchidae

Subclado Nudibranchia 

Contém os clados Euctinidiacea e Dexiarchia

não consignados a uma superfamília
Família Rhodopidae

Clado Euctenidiacea (= Holohepatica) 
Contém os subclados Gnathodoridacea e Doridacea

Subclado Gnathodoridacea

Superfamília Bathydoridoidea
Família Bathydorididae

Subclado Doridacea

Superfamília Doridoidea
Família Dorididae
Família Actinocyclidae
Família Chromodorididae
Família Discodorididae
Superfamília Phyllidioidea
Família Phyllidiidae
Família Dendrodorididae
Família Mandeliidae
Superfamília Onchidoridoidea
Família Onchidorididae
Família Corambidae
Família Goniodorididae
Superfamília Polyceroidea (= Phanerobranchiata Non Suctoria)
Família Polyceridae
Família Aegiretidae
Família Gymnodorididae
Família Hexabranchidae
Família Okadaiidae

Clado Dexiarchia (= Actenidiacea) 
Contém os clados Pseudoeuctenidiacea e Cladobranchia

Clado Pseudoeuctenidiacea  ( = Doridoxida) 

Superfamília Doridoxoidea
Família Doridoxidae

Clado Cladobranchia ( = Cladohepatica) 
Contém os subclados Euarminida, Dendronotida e Aeolidida

Não associados a uma superfamília:
Família Charcotiidae
Família Dironidae
Família Dotidae
Família Embletoniidae
Família Goniaeolididae
Família Heroidae
Família Madrellidae
Família Pinufiidae
Família Proctonotidae

Subclado Euarminida
Superfamília Arminoidea
Família Arminidae
Família Doridomorphidae

Subclado Dendronotida
Superfamília Tritonioidea
Família Tritoniidae
Família Aranucidae
Família Bornellidae
Família Dendronotidae
Família Hancockiidae
Família Lomanoridae
Família Phylliroidae
Família Scyllaeidae
Família Tethydidae

Subclado Aeolidida
Superfamília Flabellinoidea ( = Pleuroprocta)
Família Flabellinidae
Família Notaeolidiidae
Superfamília Fionoidea
Família Fionidae
Família Calmidae
Família Eubranchidae
Família Pseudovermidae
Família Tergipedidae
Superfamília Aeolidioidea
Família Aeolidiidae
Família Facelinidae
Família Glaucidae
Família Piseinotecidae

Grupo informal Pulmonata 
Contém o grupo informal Basommatophora e o clado Eupulmonata

Grupo informal Basommatophora 
Contém o clado Hygrophila 
Superfamília Amphiboloidea
Família Amphibolidae
Superfamília Siphonarioidea
Família Siphonariidae
 † Família Acroreiidae

Clado Hygrophila 

Superfamília Chilinoidea
Família Chilinidae
Família Latiidae
Superfamília Acroloxoidea
Família Acroloxidae
Superfamília Lymnaeoidea
Família Lymnaeidae
Superfamília Planorboidea
Família Planorbidae
Família Physidae

Clado Eupulmonata 
Contém os clados Systellommatophora and Stylommatophora

Superfamília Trimusculoidea
Família Trimusculidae
Superfamília Otinoidea
Família Otinidae
Família Smeagolidae
Superfamília Ellobioidea
Família Ellobiidae

Clado Systellommatophora (= Gymnomorpha) 

Superfamília Onchidioidea
Família Onchidiidae
Superfamília Veronicelloidea
Família Veronicellidae
Família Rathouisiidae

Clado Stylommatophora 
Contém os subclados Elasmognatha, Orthurethra e o grupo informal Sigmurethra

Subclado Elasmognatha 

Superfamília Succineoidea
Família Succineidae
Superfamília Athoracophoroidea
Família Athoracophoridae

Subclado Orthurethra 
Superfamília Partuloidea
Família Partulidae
Família Draparnaudiidae
Superfamília Achatinelloidea
Família Achatinellidae
Superfamília Cochlicopoidea
Família Cochlicopidae
Família Amastridae
Superfamília Pupilloidea
Família Pupillidae
Família Argnidae
Família Chondrinidae
 † Família Cylindrellinidae
Família Lauriidae
Família Orculidae
Família Pleurodiscidae
Família Pyramidulidae
Família Spelaeodiscidae
Família Strobilopsidae
Família Valloniidae
Família Vertiginidae
Superfamília Enoidea
Família Enidae
Família Cerastidae

Grupo informal Sigmurethra 

Superfamília Clausilioidea
Família Clausiliidae
 † Família Anadromidae
 † Família Filholiidae
 † Família Palaeostoidae
Superfamília Orthalicoidea
Família Orthalicidae
Família Cerionidae
Família Coelociontidae
 † Família Grangerellidae
Família Megaspiridae
Família Placostylidae
Família Urocoptidae
Superfamília Achatinoidea
Família Achatinidae
Família Ferussaciidae
Família Micractaeonidae
Família Subulinidae
Superfamília Aillyoidea
Família Aillyidae
Superfamília Testacelloidea
Família Testacellidae
Família Oleacinidae
Família Spiraxidae
Superfamília Papillodermatoidea
Família Papillodermatidae
Superfamília Streptaxoidea
Família Streptaxidae
Superfamília  Rhytidoidea
Família Rhytididae
Família Chlamydephoridae
Família Haplotrematidae
Família Scolodontidae
Superfamília Acavoidea
Família Acavidae
Família Caryodidae
Família Dorcasiidae
Família Macrocyclidae
Família Megomphicidae
Família Strophocheilidae
Superfamília Plectopyloidea
Família Plectopylidae
Família Corillidae
Família Sculptariidae
Superfamília Punctoidea
Família Punctidae
 † Família Anastomopsidae
Família Charopidae
Família Cystopeltidae
Família Discidae
Família Endodontidae
Família Helicodiscidae
Família Oreohelicidae
Família Thyrophorellidae
Superfamília Sagdoidea
Família Sagdidae

"Clado limacóide" 

Superfamília Staffordioidea
Família Staffordiidae
Superfamília Dyakioidea
Família Dyakiidae
Superfamília Gastrodontoidea
Família Gastrodontidae
Família Chronidae
Família Euconulidae
Família Oxychilidae
Família Pristilomatidae
Família Trochomorphidae
Taxa fósseis provavelmente pertencendo aos Gastrodontoidea
Subfamília † Archaeozonitinae
Subfamília † Grandipatulinae
Subfamília † Palaeoxestininae
Superfamília Parmacelloidea
Família Parmacellidae
Família Milacidae
Família Trigonochlamydidae
Superfamília Zonitoidea
Família Zonitidae
Superfamília Helicarionoidea
Família Helicarionidae
Família Ariophantidae
Família Urocyclidae
Superfamília Limacoidea
Família Limacidae
Família Agriolimacidae
Família Boettgerillidae
Família Vitrinidae

Duas superfamílias pertencem ao clado Sigmurethra, mas não figuram no clado limacóide.
Superfamília Arionoidea
Família Arionidae
Família Anadenidae
Família Ariolimacidae
Família Binneyidae
Família Oopeltidae
Família Philomycidae
Superfamília Helicoidea
Família Helicidae
Família Bradybaenidae
Família Camaenidae
Família Cepolidae
Família Cochlicellidae
Família Elonidae
Família Epiphragmophoridae
Família Halolimnohelicidae
Família Helicodontidae
Família Helminthoglyptidae
Família Humboldtianidae
Família Hygromiidae
Família Monadeniidae
Família Pleurodontidae
Família Polygyridae
Família Sphincterochilidae
Família Thysanophoridae
Família Trissexodontidae
Família Xanthonychidae

Mudanças desde 2005 

Mudanças taxonômicas:

 Foi organizada a taxonomia de Helcionelloida de acordo com P. Yu. Parkhaev (2006-2007). Os membros deste táxon figuravam entre os "Moluscos do Paleozóico com posição sistemática incerta" de Bouchet & Rocroi sob outro nome.
 A família Provannidae foi transferida para a superfamília Abyssochrysoidea Tomlin, 1927.
 Uma nova Família foi criada: Hokkaidoconchidae Kaim, Jenkins & Warén, 2008
 Nakano & Ozawa (2007) efetuaram muitas mudanças em Patellogastropoda baseados em pesquisa filogenética molecular: Acmaeidae tornou-se sinônimo de Lottiidae; Pectinodontinae foi elevada para a família Pectinodontidae; uma nova família, Eoacmaeidae, contendo um novo gênero típico, Eoacmaea, foi criada.
 Geiger (2009) elevou Depressizoninae para a família Depressizonidae.
 Três subfamílias: Larocheinae, Sutilizioninae e Temnocinclinae foram elevadas a famílias, respectivamente, Larocheidae, Sutilizionidae e Temnocinclidae.
 Trochoidea e Turbinidae são verificadas como polifiléticas em 2006 e Trochidae, Turbinidae e Trochoidea foram redefinidas em 2008.

Propostas e pesquisa:

Baseados em sequências nucleotídicas de genoma mitocondrial, Grande, Templado & Zardoya (2008) propuseram as seguintes mudanças:
 Pulmonata é polifilética.
 Euthyneura não é monofilética porque Pyramidelloidea também deveria ser incluída nela.
 Opisthobranchia não é monofilética porque Siphonaria pectinata deve ser reconhecida como membro deste grupo.

Referências 

O conteúdo deste artigo foi traduzido com base em artigo equivalente na Wikipédia em inglês. As referências lá utilizadas foram:

Bibliografia 
 Klussmann-Kolb A., Dinapoli A., Kuhn K., Streit B. & Albrecht C. (25 February) 2008. From sea to land and beyond – New insights into the evolution of euthyneuran Gastropoda (Mollusca). BMC Evolutionary Biology 2008, 8:57. 
 Cunha R. L., Grande C. & Zardoya R. (23 August) 2009. Neogastropod phylogenetic relationships based on entire mitochondrial genomes. BMC Evolutionary Biology, 2009, 9:210. 

Sistemas de taxonomia de animais